Оксиринхские папирусы — весьма многочисленная группа рукописей, обнаруженная археологами возле Оксиринха в Египте. Древнейшие папирусы датируются 50 г. н.э., позднейшие — серединой VI в. Они включают в себя тысячи греческих и латинских документов, писем и литературных произведений. Помимо папирусов, встречаются рукописи на тонком пергаменте, а более поздние, арабские — и на бумаге (например средневековой P. Oxy. VI 1006).

В 1896 году оксфордские учёные Гренфелл и Хант обратили внимание на то, что засушливая почва Оксиринха, а также отсутствие поселений на месте древнего города способствовали сохранению огромного количества папирусов, многие из которых буквально валялись под ногами. С тех пор раскопки там шли практически непрерывно.

Среди оксиринхских папирусов — фрагменты утраченных работ Сафо, Пиндара, Ивика, Софокла, Еврипида, пьесы Менандра, отрывки из «Греческой истории (Hellenica)», составленной неизвестным автором в продолжение  Фукидида, пересказ утраченных книг Тита Ливия, а также многочисленные раннехристианские тексты («оксиринхские евангелия», включая «Евангелие от Фомы»).

Важное значение для исследования крупного землевладения в Византийском Египте имеет хозяйственный архив семейства Апионов.

Богословские рукописи

Ветхий Завет 

Танах — ветхозаветная часть Библии — был переведён с иврита на древнегреческий язык в III—I веках до н. э. в Александрии. Он называется Септуагинта (от  — «перевод семидесяти старцев») или «LXX» (число семьдесят, записанное римскими цифрами), поскольку существует предание, что перевод выполнили 72 приехавших из Палестины старца.

Новый Завет 

В Оксиринхских папирусах наиболее многочисленной оказалась подгруппа из текстов Нового Завета. Эти тексты написаны греческим унциальным шрифтом.

Апокрифы

Остальные папирусы

См. также
 Библиотека Наг-Хаммади
 Геркуланумские папирусы
 Оксиринхский папирус 2331
 Список папирусов Нового Завета

Литература 

 Тронский И. М. Оксиринхская дидаскалия к тетралогии Эсхила о Данаидах: (Ox. Pap. 2256, fr. 3) // Вестник древней истории. — 1957. — № 2. — С. 146—159.
 Ярхо В. Н. Какую речь произнес бы Гесиод…: (Оксиринх. папирус 3537 в его соотношении с антич. риторич. традицией) // Вестник древней истории. — 2001. — № 2. — С. 17—37.
 Ярхо В. Н. Новые литературные тексты из собрания оксиринхских папирусов (The Oxyrhynchus papyri. V. 53. L., 1986)  // Вестник древней истории. — 1989. — № 3. — С. 205—215.
 Ярхо В. Н. Новые тома папирусов из Оксиринха: The Oxyrhynchus papyri. Vol. 56. L., 1989; Vol. 57. L., 1990 // Вестник древней истории. — 1992. — № 2. — С. 205—210.
 Ярхо В. Н. Новый том Оксиринхских папирусов: The Oxyrinchus Papyri. Vol. LIX. L., 1992 // Вестник древней истории. — 1995. — № 1. — С. 222—229.

Ссылки 
 Oxford University: Oxyrhynchus Papyri Project 
 Oxyrhynchus Online 
 Table of Contents.  Oxyrhynchus Papyri.
 Trismegistos.org  Online database of ancient manuscripts.
 GPBC: Gazetteer of Papyri in British Collections
 The Duke Databank of Documentary Papyri. P.Oxy.: The Oxyrhynchus Papyri. 
 Wieland Willker Complete List of Greek NT Papyri

P. Oxy volumes available online 
 The Oxyrhynchus papyri vol. I, edited with translations and notes by Bernard P. Grenfell and Arthur S. Hunt at the Internet Archive
 The Oxyrhynchus papyri vol. II, edited with translations and notes by Bernard P. Grenfell and Arthur S. Hunt at the Internet Archive
 The Oxyrhynchus papyri vol. III, edited with translations and notes by Bernard P. Grenfell and Arthur S. Hunt  Cornell University Library Historical Monographs Collection. Reprinted by Cornell University Library Digital Collections
 The Oxyrhynchus papyri vol. IV, edited with translations and notes by Bernard P. Grenfell and Arthur S. Hunt at the Internet Archive
 The Oxyrhynchus papyri vol. V, edited with translations and notes by Bernard P. Grenfell and Arthur S. Hunt at the Internet Archive
 The Oxyrhynchus papyri vol. VI, edited with translations and notes by Bernard P. Grenfell and Arthur S. Hunt at the Internet Archive
 The Oxyrhynchus papyri vol. VII, edited with translations and notes by Arthur S. Hunt at the Internet Archive
 The Oxyrhynchus papyri vol. VIII, edited with translations and notes by Arthur S. Hunt at the Internet Archive
 The Oxyrhynchus papyri vol. IX, edited with translations and notes by Arthur S. Hunt at the Internet Archive
 The Oxyrhynchus papyri vol. X, edited with translations and notes by Bernard P. Grenfell and Arthur S. Hunt  Cornell University Library Historical Monographs Collection. Reprinted by Cornell University Library Digital Collections
 The Oxyrhynchus papyri vol. X, edited with translations and notes by Bernard P. Grenfell and Arthur S. Hunt at the Internet Archive
 The Oxyrhynchus papyri vol. XII, edited with translations and notes by Bernard P. Grenfell and Arthur S. Hunt at the Internet Archive
 The Oxyrhynchus papyri vol. XIII, edited with translations and notes by Bernard P. Grenfell and Arthur S. Hunt at the Internet Archive
 The Oxyrhynchus papyri vol. XIV, edited with translations and notes by Bernard P. Grenfell and Arthur S. Hunt at the Internet Archive

Папирусы Нового Завета
Литература Древнего Египта